Le UTAD est une équipe de football en salle fondé en 1987 à Vila Real.

Club de futsal au Portugal
Club de football fondé en 1987